Altstädter Wache steht für folgende Bauten in Dresden:
 die Alte Hauptwache am Neumarkt (zerstört 1760/66)
 die Neue Hauptwache am Theaterplatz, siehe Altstädtische Hauptwache